Pseudosuniops anceps es una especie de coleóptero de la familia Attelabidae.

Distribución geográfica 
Habita en Malasia y Filipinas.

Referencias 

Attelabidae
Coleópteros de Filipinas
Coleópteros de Malasia